Пелуз () — французская фамилия.

Известные носители:
 Пелуз, Леон-Жермен (1838—1891) — французский художник-пейзажист.
 Пелуз, Теофиль-Жюль (1807—1867) — французский химик.